kąpiel – mycie całego ciała lub zanurzenie jakiejś rzeczy w roztworze odpowiednich związków chemicznych

2 miejscowości w Polsce:

 Kąpiel – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Czerniejewo
 Kąpiel – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite

Zobacz też 

 kąpiel fotograficzna – określony roztwór odpowiednich związków chemicznych
 kąpiel igliwiowa – kąpiel w intensywnie pachnącym odwarze ze świeżych gałęzi sosen i świerków
 kąpiel elektryczno-wodna – fizykoterapeutyczny zabieg elektroleczniczy
 kąpiel borowinowa – jedna z kąpieli leczniczych
 kąpiel perełkowa – rodzaj zabiegu balneologicznego
 kąpiel osmotyczna – rodzaj zabiegu balneologicznego
 Kąpielisko
 Ablucja